Gholizadeh ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Gholizadeh (* 1996), iranischer Fußballspieler
 Mahtab Gholizadeh (* 1988), iranische Journalistin